Кукаки () — район Афин, расположен на юго-восточном склоне холма Филопаппа, граничит с районами Петралоной, Неос-Козмосом, Акрополем, а также общиной (димом) Калитеей. Район пересекает проспект . Кукаки был очень плотно застроен в 1960—1970-х годах, но благодаря близости к центру остается престижным и дорогим районом. Через Кукаки проходит Линия 2 (красная линия) афинского метрополитена со станцией .

Ссылки